Ludwigsdorf (Görlitz)
 Ludwigsdorf (Ihlow)